Баркаускас () — литовская фамилия. Известные носители:
 Баркаускас, Антанас Стасевич (1917—2008)  — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР (1975—85), заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР (1976—85).
 Баркаускас, Витаутас (1931—2020) — советский и литовский композитор и музыкальный педагог.